O Campeonato Sul-Americano de Clubes de Hóquei em Patins foi sediado em Buenos Aires, Argentina, e decorreu entre os dias 30 de novembro e 5 de dezembro de 2015 e teve como equipe vencedora o Club Atlético Huracán, que sagrou-se campeão invicto.

Fase de Grupos

Grupo A

|

|}

Grupo B

|

|}

Grupo C

|

|}

Grupo D

|

|}

Fase Final

Apuramento Campeão

Final

5º–8º Lugar

9º–16º lugar

13º–16º lugar

Classificação Final

Ligações externas
 cbhp sítio oficial
 pasionsobrepatine
 noticias argentina
 rinkhockey

Competições de hóquei sobre patins